Четвёртый сезон молодёжного сериала «90210: Новое поколение» транслировался с 13 сентября 2011 года по 15 мая 2012 года. Канал официально подтвердил продление шоу 26 апреля 2011. Шоу выходило в эфир по вторникам в 20:00.

Тревор Донован покинул основной состав в результате изменений в руководящем составе канал, но его персонаж вернётся в качестве приглашённой звезды в нескольких эпизодах нового сезона. Канал заказал 2 дополнительных эпизода — в итоге, для сезона было снято всего 24 серии.

В России четвёртый сезон транслировался с 14 июня 2014 года по 7 июля 2014 года на телеканале СТС Love каждый день в 17:00 и повтором в 13:20 — был показан весь четвёртый сезон сериала с полным дублированным озвучиванием.

Сюжет 

Подходит к концу лето, и ребята готовятся начать новую главу своей жизни. Лиам возвращается с работ на рыбацкой лодке и дважды делает предложение Энни, однако девушка оба раза отвергает его, так как он ведёт себя незрело — несколько месяцев от него не было вестей, а затем он неожиданно появляется перед девушкой и просит её руки. После пьяной ночи Лиам узнаёт, что купил у местного предпринимателя бар «Offshore» на берегу моря. Между тем, в город приезжает молодая вдова Джейн, чей муж Джим был другом Лиама на той лодке, и предположительно погиб во время несчастного случая. Сильвер и Навид начинают жить вместе. Навид руководит семейным бизнесом и присматривает за младшей сестрой-подростком Лейлой. Жизнь Навида усложняется, когда дядя Амаль грозится разрушить семью Навида, если тот не будет помогать ему использовать семейный бизнес как прикрытие для незаконных сделок. Айви пытается смириться с мыслью, что Раджу остаётся жить не так долго.

Наоми покупает грандиозный особняк, вступая в противоречивые отношения с сыном его бывшего владельца, молодым ковбоем Остином. Девушка пытается произвести впечатление на студенческое сообщество Калифорнийского университета и устраивает невероятную вечеринку, закончившуюся полицейским рейдом и обвинением в выращивании марихуаны. В итоге, Наоми становится изгоем и вступает в конфликт с президентом местного сестринства — Холли. Сначала девушка делает вид, что собирается позволить Наоми вступить в сестринство, но позже бывшая школьница понимает, что Холли лишь манипулировала ею. Тогда Наоми решает организовать своё собственное общежитие из самых непопулярных девочек университета и сделать их лидерами среди женских общежитий. Между Остином и Наоми возникают чувства, но позже девушка понимает, что он лишь использовал её, чтобы порвать с Холли. Наоми понимает, что всё ещё испытывает чувства к Остину. Взаимоотношения между Наоми и Холли осложняются, когда Наоми получают практику, руководителем которой является мать Холли, с которой у девушки существуют непростые отношения. Тогда Холли спит с Остином, и Наоми окончательно порывает с юношей.

Энни вступает в борьбу за наследство с Джереми, племянником Марлы, и вскоре получает деньги. Лиам попадает на мотоцикле в аварию, когда его сбивает девушка по имени Ванесса: она вызывает «скорую помощь», сказав, что виновный сбежал с места преступления. Некоторое время спустя, Ванесса и Лиам начинают встречаться, и девушка даже становится менеджером Лиама, помогая строить ему карьеру актёра и модели.

Комментарии создателей 
Четвёртый сезон расскажет о событиях, произошедших в жизни героев после окончания школы: кто-то продолжит учёбу, а кто-то решит посвятить себя работе, пытаясь сохранить былые дружеские связи и завести новые.

Мэтт Лантер комментирует свою сюжетную линию: «Это такой период в жизни, когда перед человеком открываются возможности, которые выходят за рамки школьных коридоров — мне безумно нравятся сюжетные линии, которые придумали для меня и других героев сценаристы шоу».

Было сделано заявление, что один из персонажей начнёт употреблять наркотики и лишь один из героев продолжит классическое обучение в колледже. Исполнительный продюсер Пэтти Карр сообщила, что Наоми купит особняк, который использует в качестве общежития, где она будет проживать вместе с Энни, Сильвер и молодожёнами Айви и Раджем. Диксон займётся музыкальной карьерой и не будет учиться в колледже. В одном из первых эпизодов Наоми устроит дикую вечеринку. Навид и Сильвер будут вынуждены присматривать за сестрой Навида, решившей остаться в Лос-Анджелесе, когда его семья переезжает в Швейцарию. Кроме того, Навид наймёт Сильвер к себе на работу, чтобы они могли больше времени проводить вместе.

Кристин Дос Сантос сообщила, что Энни освоит новую профессию, когда родственники Марлы оспорят её завещание. Майкл Осьелло позже сообщил, что она начнёт работать в качестве девушки-эскорта. Лиам начнёт работать моделью. В восьмом эпизоде друзья отправятся в Лас-Вегас, где состоится импровизированная свадьба. Как позже выяснилось, это будет свадьба Тэдди Монтгомери и его нового возлюбленного Шейна. Адрианна решит возродить свою музыкальную карьеру и вернуть дочь.

Кастинг 
В январе 2011 года стало известно, что Райан Эгголд и Лори Локлин покинут шоу после окончания третьего сезона. Неизвестно, появятся ли актёры в качестве приглашённых звёзд. Авторы сериала комментируют своё решение тем, что герои поступают в колледж, и будут меньше нуждаться в помощи родителей. Уход более старшего актёрского состава можно также объяснить словами исполнительного продюсера Ребекки Синклэр, считающей, что авторы должны больше времени уделять молодым героям. Однако стало известно, что президент канала Дон Острофф уже попросил Локлин вернуться к роли в нескольких эпизодах нового сезона, если ей позволит её рабочий график.

Пресс-релиз канала на сезон 2011-12 включал список всех актёров основного состава: Шеней Граймс, Тристана Уайлдза, АннаЛинн МакКорд, Джессику Строуп, Майкла Стэгера, Джессику Лаундес, Мэтта Лантера, Тревора Донована и Джиллиан Зинцер. В интервью для «Entertainment Weekly» МакКорд подтвердила, что основной состав изменится по решению нового руководства, но сама актриса точно вернётся в основном составе. Тревор Донован стал первым актёром, кто получил статус «возвращающейся звезды» — он исполнит гостевую роль в первых 5 эпизодах нового сезона. Маниш Дайал вернётся в сериал в роли мужа Айви, умирающего от рака Раджа. Донован стал единственным актёром, покинувшим основной состав. Кроме того, в сериале появится 5 новых персонажей: ковбой Остин, сын кантри-звезды; Холли, соперница Наоми по университету; студент Гейб, сблизившийся с Энни из корыстных мотивов; молодая вдова Джейн — любовный интерес Лиама; и Лийла — сестра Навида. Кроме того в шоу появится Амаль — дядя Навида, партнёр по бизнесу его отца. Он описан как отрицательный персонаж, «с которым не хотелось бы иметь общих дел». Кристина Апгар, Мегалин Эчиканвоук и Джастин Дили получили роли Джейн, Холли и Остина, соответственно. Джош Цукерман вернётся в роли Макса, парня Наоми, в нескольких эпизодах. «Entertainment Weekly» сообщил, что рэпер Теопилус Лондон появится в сериале в гостевой роли и исполнит несколько песен на вечеринке Наоми в премьерном эпизоде. Позже Дрю Сили получил роль в сериале, но был заменён актёром из шоу «Сверхъестественное», Мэттом Коэном, в роли Джереми. Фредди Смит не появится в роли Марко, парня Тэдди, так как они расстались во время летних каникул. Звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров», Сара Хэйган, сыграет Алану — члена сестринской общины, куда вступила Наоми.

Певица R&B Брэнди Норвуд появится в сериале в важной сюжетной линии. Она сыграет персонажа по имени Марисса Джексон-Льюис, которая появится в октябрьских эпизодах шоу — это молодая женщина, которая стремится победить на выборах в конгресс, надеясь на поддержку молодёжи. Она выступает против консерватора, дяди Тэдди. Она снимает агитационное видео, направленное на молодёжную аудиторию. Шон Винг получил гостевую роль студента-выпускника, очаровательного любителя путешествий по имени Никки, увлекающегося фотографией и работающего на журнал «National Geographic». Он влюбится в одну из героинь, у которой уже есть парень. Келли Пиклер сыграет Салли, кантри-певицы, кузину местного ковбоя Остина. Бывшая звезда сериала «Гигантик», Райан Роттман, сыграет Шейна, 20-летнего юношу-гея, борющегося за право однополых браков. Крис МакКенна сыграет Патрика, бизнесмена, который влюбится в Энни. Бывшая звезда сериала «Никита», Тиффани Хайнс, получила роль офицера полиции Кэт. Винни Гуаданино, известный по сериалу «Берега Джерси» сыграет роль знаменитости, у которого будет покерная игра с Лиамом и большими ставками. Билли Рэй Сайрус получил роль отца Остина, Джадда Риджа, звезды-кантри. Эпизод с его участием выйдет в эфир в ноябре. Дженис Дикинсон сыграет знаменитость из мира моды, которая будет судить показ в Калифорнийском университете — эпизод с её участием выйдет в ноябре. Ариэль Кеббел сыграет Ванессу начиная с декабрьского эпизода — её героиня с запутанным прошлым делает рискованный выбор, который может повлиять на одного из героев. Мэтт Лантер отметил, что, вероятно, Ванесса станет новой возлюбленной Лиама: «Это будет забавно, так как она [Ванесса] очень загадочная девушка». Звезда сериала «Эврика», актёр Найалл Мэйттер, подтвердил, что он сыграет сексуального профессора Грега, который влюбится в Сильвер. Журнал «Entertainment Weekly» подтвердил, что Сара Фостер, сыгравшая сестру Наоми, Джен Кларк, снимется в трёх эпизодах, начиная с 16-й серии.

Ник Зано получил роль Престона Хиллингсбрука, плейбоя, унаследовавшего состояние своей семьи. Его персонаж подружится с Энни, а также станет любовным интересом одной из героинь. Ла Тойя Джексон появится в одном из февральских эпизодов. Её персонаж — могущественный музыкальный продюсер, заинтересовавшийся Диксоном. Звезда фильма «Шаг вперёд 2: Улицы», Роберт Хоффман, сыграет Калеба — ученика семинарии, мечтающего стать священником. Он увлекается сёрфингом и занимается благотворительностью. Появление актёра ожидается не раньше марта. Яни Геллман, известный по роли в сериале «Милые обманщицы», сыграет Диего, уличного художника, у которого появляются чувства к Айви. Победительница 10-го сезона шоу «Американский идол», Хэйли Рейнхарт сыграет саму себя и исполнит сингл с её дебютного альбома. Тревор Донован вернётся в сериал в последнем эпизоде. В связи с болезнью, Тристан Уайлдз не появится в последних эпизодах шоу — по сюжету его герой уехал на гастроли. Маниш Дайал также вернётся в шоу в эпизоде «The Heart Will Go On».

Съёмки 
17 марта 2011 года стала известно, что Ребекка Синклэр покинет шоу после окончания третьего сезона. 26 апреля 2011 канал theCW официально подтвердил, что четвёртому сезону сериала быть. 12 мая 2011 года была подтверждена информация о том, что исполнительные продюсеры сериала «Жизнь непредсказуема», Патти Карр и Лара Олсен, займут место Синклер в качестве исполнительных продюсеров четвёртого сезона. Также они работали над сериалом «Частная практика».

19 мая объявлено, что сериал будет выходить в эфир по вторникам в 20:00, перед новым сериалом с Сарой Мишель Геллар. Премьера нового сезона состоялась 13 сентября 2011 года. 3 августа 2011 канал заказал два дополнительных эпизода — всего в сезоне будет 24 серии.

В эпизоде «Rock The Vote», который вышел в эфир в октябре, появился музыкант Cobra Starship, исполнивший свой новый сингл «#1Nite». Действие 8-й серии будет происходить в Лас-Вегаса. Группа The All-American Rejects исполнила песню в пятнадцатом эпизоде.

Первоначально шоу должно было вернуться в эфир после перерыва 10 января 2012 года, однако выход был передвинут на 17 января, перед премьерой нового реалити-шоу «Remodeled». Американская музыкальная группа Train появилась в одном из февральских эпизодов. Музыканты исполнили свой последний сингл «Drive By». Действие эпизода с участием музыкантов происходило в пустыне на музыкальном фестивале.

Основной состав 
 Шеней Граймс — Энни Уилсон
 Тристан Уайлдз — Диксон Уилсон
 Мэтт Лантер — Лиам Курт
 Анна-Линн МакКорд — Наоми Кларк
 Майкл Стэгер — Навид Ширази
 Джессика Строуп — Эйрин Сильвер
 Джессика Лаундс — Адрианна Тэйт-Дункан
 Джиллиан Зинцер — Айви Салливан

Приглашённые звёзды

Описание эпизодов

Выпуск на DVD 

В России на лицензионном DVD сериал не издавался.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт канала theCW
 Информационный сайт сериала
 Информационный сайт сериала
 90210-Spoiler
 Четвёртый сезон на сайте IMDB
 Четвёртый сезон сериала на сайте TV.Com

Телесезоны США 2011 года
Телесезоны США 2012 года
Сезоны телесериала «90210: Новое поколение»